Breen ist der Familienname folgender Personen:

 Abs Breen (* 1979), englischer DJ und Musiker
 Billy Breen (1882–1927), kanadischer Eishockeyspieler und Geschäftsmann
 Bobby Breen (1927–2016), kanadisch-amerikanischer Kinderschauspieler
 Bruce Breen (* 1961), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Chris Breen (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Craig Breen (* 1990), irischer Rallyefahrer
 Dan Breen (1894–1969), irischer Politiker (Fianna Fáil) sowie Freiwilliger der Irisch-Republikanischen Armee
 Edward G. Breen (1908–1991), US-amerikanischer Politiker
 Ellen Breen (* 1963), US-amerikanische Freestyle-Skierin
 Gary Breen (* 1973), irischer Fußballspieler
 George Breen (1935–2019), US-amerikanischer Schwimmer und Schwimmtrainer
 Gerry Breen (* 19??), irischer Politiker, Oberbürgermeister von Dublin

 Joseph Breen (* 1888 oder 1890, † 1965), US-amerikanischer Filmzensor
 Marie Breen (1902–1993), australische Politikerin
 Mary Breen (1933–1977), australische Kugelstoßerin
 Melissa Breen (* 1990), australische Sprinterin
 Niall Breen (* 1986), irischer Rennfahrer
 Pat Breen (* 1957), irischer Politiker
 Patrick Breen (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Peter Breen (* 1969), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Rhys Breen (* 2000), schottischer Fußballspieler

 Vegard Breen (* 1990), norwegischer Straßenradrennfahrer
 Vincent DePaul Breen (1936–2003), Bischof von Metuchen

Breen bezeichnet:
 Breen, ein Volk im Star-Trek-Universum, siehe Völker und Allianzen im Star-Trek-Universum #Breen

Siehe auch:
 McBreen